Мирово́й Гран-при́:

 Мировой Гран-при (дартс) — турнир Профессиональной корпорации дартса (PDC), проходящий в Дублине в октябре.
 Мировой Гран-при (снукер) — профессиональный рейтинговый турнир по снукеру.
 Мировой Гран-при по волейболу — официальный и крупнейший коммерческий турнир для женских национальных волейбольных сборных.

См. также 
  (видеоигра) — гоночная видеоигра для Sega Master System (1986).